

Козики — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Козики — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Козики — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства